Чемпіонат Австрії 1933/34 () — 23-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вчетверте став став Адміра (Відень).

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони

Бомбардири 
 Йозеф Біцан («Рапід») — 29
 Маттіас Сінделар («Аустрія») — 22
 Карл Цишек («Ваккер») — 20
 Франц Біндер («Рапід») — 20
 Йозеф Адельбрехт («Вієнна») — 19
 Антон Шалль («Адміра») — 17
 Маттіас Кабурек («Рапід») — 15
 Йоганн Вальцгофер («Ваккер») — 15
 Адольф Фогль («Адміра») — 12
 Вільгельм Ганеманн («Адміра») — 12

Кваліфікація до Кубка Мітропи

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1933/34 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1933/34 на rsssf 

1934
Австрія
Австрія